

Anno 
 700 – (DCC in numeri romani) è un anno bisestile del VII secolo 
 1700 a.C. 
 Anni 700 – decennio che comprende gli anni dal 700 al 709 inclusi
 Anni 700 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 709 a.C. al 700 a.C. inclusi.

Armi 
 La serie 700 è una linea di fucili a canna rigata a otturatore girevole scorrevole prodotti dalla Remington Arms dal 1962.

Automobili 
 La BMW 700 è un modello di automobile economica costruito, in varie versioni, dalla casa tedesca tra il 1959 ed il 1965
 La Volvo Serie 700 è un'automobile prodotta dalla Volvo tra il 1982 ed il 1993.
 La Talbot Darracq 700 è stata una vettura da competizione, costruita dalla Talbot-Sunbeam-Darracq per le gare di Formula Grand Prix.

Aviazione 
 Il Fiat R.700 fu un aereo da competizione sviluppato dall'azienda aeronautica Fiat Aviazione nei primi anni venti del XX secolo.
 L'S.700 o SIAI-Marchetti S.700 Cormorano è stato il progetto di aereo anfibio bimotore, mai costruito, della SIAI-Marchetti successivo al 1980.
 Il P-700 Granit (conosciuto in occidente con il nome in codice NATO di SS-N-19 Shipwreck) è un missile antinave sviluppato in Unione Sovietica.
 La serie Rolls-Royce BR700 è una famiglia di motori aeronautici turboventola sviluppati da Rolls-Royce e BMW.
 Il General Electric CF700 è un motore aeronautico turboventola sviluppato dalla General Electric sulla base del turbogetto CJ610.

Astronomia 
 700  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Chinle, nella Contea di Apache, in Arizona
 700 Auravictrix è un asteroide della fascia principale del sistema solare.

Fotografia 
 La Canon EOS 700D è una fotocamera reflex digitale (DSLR) da 18 megapixels prodotta da Canon.

Matematica 
 700 (numero) – numero naturale

Moto 
 La Moto Guzzi V7 700 è un modello di motocicletta turistico prodotto dalla casa di Mandello dal 1965 al 1969.

Musica 
 Another 700 Miles è un EP dal vivo del gruppo statunitense dei 3 Doors Down, pubblicato nel 2003 dalla Universal Records.

Telefonia 
 Il Nokia 700 è uno smartphone prodotto da Nokia.

Trasporti 
 La strada statale 700 della Reggia di Caserta (SS 700), detta anche variante di Caserta o tangenziale di Caserta, è una strada statale di proprietà dell'ANAS, che attraversa le città di Maddaloni, Caserta, Casagiove, San Prisco e Santa Maria Capua Vetere ed è di prossima estensione a Capua.
Essa è costituita dalla variante delle ex strade statali 7 via Appia e 265 dei Ponti della Valle.
 Le vetture tranviarie serie 700 dell'ATM di Milano erano una serie di vetture a due assi ricavate dalla ricostruzione delle vetture serie 600 danneggiate durante la seconda guerra mondiale.
 Le E.700 delle Ferrovie Nord Milano erano una serie di automotrici elettriche (o elettromotrici) per treni vicinali.
 Le Ne 700 sono locomotive diesel-elettriche da manovra di provenienza inglese, (residuate belliche ex War-department), entrate in servizio nelle Ferrovie dello Stato italiane nel 1948
 Il Taiwan High Speed 700T è un elettrotreno di fabbricazione giapponese per linee veloci, costruito per conto della Taiwan High Speed Rail e in servizio presso questa compagnia.
 Lo Shinkansen Serie 700 è un elettrotreno giapponese per linee veloci (Shinkansen), in servizio presso le compagnie ferroviarie JR West e JR Central.
 La Shinkansen Serie N700 è un treno ad alta velocità giapponese dotato di cassa oscillante sviluppato congiuntamente da JR Central e JR West per l'utilizzo sulle linee Tōkaidō, Sanyō e Kyūshū Shinkansen.